Kabbadias ist der Familienname folgender Personen:

 Nikos Kabbadias (1910–1975), griechischer Dichter
 Panagiotis Kabbadias (1850–1928), griechischer Archäologe